Stazione di Sant'Andrea, sulla linea Calalzo-Padova
 Stazione di Sant'Andrea dello Ionio, sulla linea Metaponto-Reggio Calabria
 Stazione di Bari Sant'Andrea, sulla linea Bari-Taranto